Das Herrendoppel war eine im Rahmen der French Open 2021 ausgetragene Konkurrenz.

Zweifache Titelverteidiger waren Kevin Krawietz und Andreas Mies.

In diesem Jahr gewannen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut die Doppelkonkurrenz.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)
 

Herrendoppel
2021